INS „Jafa”  אח"י יפו,  INS „Yaffo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty izraelskiej marynarki wojennej:
 „Jafa” − niszczyciel typu Z, ex-brytyjski HMS „Zodiac”, w służbie izraelskiej w latach 1956-1972
 „Jafa” – kuter rakietowy typu Saar 4 z okresu zimnej wojny, w służbie w latach 1975-1998
 „Jafa” – kuter rakietowy typu Saar 4,5 z końca XX wieku, w służbie od 1998 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy izraelskich okrętów